Kingdom of Madness – album dei Magnum del 1978
Kingdom of Madness – album degli Edguy del 1997